Aarberg bezeichnet
 Aarberg, eine Gemeinde im Kanton Bern
 Amtsbezirk Aarberg, einen Amtsbezirk im Kanton Bern
 ein Adelsgeschlecht, siehe Grafen von Aarberg
 einen Berg in Waldshut-Tiengen mit dem Stadtteil Bergstadt

Aarberg ist der Familienname folgender Personen:
 Claude von Aarberg-Valangin (um 1447–1517), Herr von Valangin
 Jan-Erik Aarberg (1924–1994), norwegischer Segler
 Johann von Aarberg, Graf von Willisau
 Johann III. von Aarberg (um 1410–1497), Herr von Valangin
 Nesa von Aarberg († 1438), Basler Franziskanerin und Begine

 Wilhelm von Aarberg-Valangin (um 1377–1427), Herr von Valangin

Siehe auch:
 Aarbergen
 Ahrberg
 Ahrbergen, Ortschaft in der Gemeinde Giesen im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Arberg (Begriffsklärung)